Partido Republicano en Argentina, puede referirse a:

Partido Republicano (Argentina, 1877): partido fundado en 1877, disuelto en 1878.
Partido Republicano (Argentina, 1902): partido fundado en 1902, disuelto en 1910.